Inkster est un  patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme 
  (1843-1934), homme politique canadien ;  
 , artiste et scénariste canadienne ;  
  (1848-1901), pionnier américain ;  
  (né en 1949), universitaire et historien anglais ;  
  (1799-1874), pionnier et homme politique manitobain ;  
 Juli Inkster (née en 1960), golfeuse professionnelle américaine ;  
  (né en 1956), britannique, ancien directeur du MI6 ;  
  (né en 1938), canadien, commissaire de la GRC.

Paronyme 
 Boris Ingster (1903-1978), scénariste et réalisateur américain.

Toponyme

Inkster, ancienne circonscription provinciale du Manitoba

Inkster, village du comté de Grand Forks dans le Dakota du Nord
Inkster, ville du comté de Wayne dans le Michigan

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme